Le nom de personne Roberto Sosa fait notamment référence à :
 Roberto Sosa (1930-2011), poète hondurien.
 Roberto Eduardo Sosa (1935-), footballeur uruguayen.
 Roberto Carlos Sosa (1975-), footballeur argentin.